Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 

Osma sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 26. septembra 2012. do 22. maja 2013. godine. U prošloj sezoni Emili Prentis, koju tumači Pejdžet Bruster, je napustila tim na kraju sedme sezone. Nju je u ovoj sezoni zamenila Džin Triplhorn kao dr. Aleks Blejk, novi član tima od ove sezone. Emili će se vratiti epizodno u devetoj i jedanaestoj sezoni kao epizodna uloga.

Uloge 

 Džo Mantenja kaod Dejvid Rosi
 Šemar Mur kao Derek Morgan
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro
 Kirsten Vangsnes kao Penelopi Garsija
 Džin Triplhorn kao dr. Aleks Blejk
 Tomas Gibson kao Aron Hočner

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2012.
Сезоне телевизијских серија 2013.